Termenul Dos se poate referi la:

 DOS, un sistem de operare single-tasking.
 Dos, sat în județul Alba, România
 DoS, tip de atac cibernetic
 Direcția Operațiuni Speciale - vezi IGPR#Departamente
 Dos (anatomie)
 partea posterioară a corpului uman (șezut, fund, fese)
 partea posterioară a corpului uman (spate)
 dos,  partea de dindărăt a unui obiect, a unei construcții, a unei curți, a unei ființe etc.
 dos, partea mai puțin arătoasă (neîmpodobită și neexpusă vederii) a unui obiect; partea de dinăuntru a unei haine.  
 dos, (popular) - loc unde nu bate soarele; loc ferit, ascuns, adăpostit.
 pe dos, (locuțiune adverbială) - altfel de cum trebuie, de cum e firesc; (figurativ, despre oameni) sucit, ciudat, bizar.
 (în sintagmele) dosul mâinii (sau palmei, labei) - partea din afară a mâinii (sau a palmei, a labei); dosul limbii - partea de dedesubt a limbii.

Note